Кру́глый остров:
 Круглый — остров архипелага Северная Земля.
 Круглый — остров (по другим данным, два одноимённых острова) архипелага Новая Земля.
 Круглый — остров-заповедник в составе Маскаренского архипелага.
 В Санкт-Петербурге:
 Круглый остров — другое (1873—1893) название ныне не существующего Вольного острова, присоединённого к Гутуевскому острову.
 Круглый остров — прежнее (1737—1793) название Гутуевского острова. См. также 
 Раунд-Айленд — острова с аналогичным англоязычным названием.